Лежебоково — название населённых пунктов в России:

 Лежебоково — село в Бирском районе Башкортостана.
 Лежебоково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
Лежебоково —  до 1961 г. название деревни Дубовка в Воскресенском районе Нижегородской области.